Ben Tenner (* 18. April 2001 in Düsseldorf; mit bürgerlichem Namen Ben Ziegler) ist ein deutscher Musikproduzent und DJ.

Leben und Karriere 
Ben Tenner wurde in Düsseldorf geboren und wuchs auch dort auf. Seine aktuell meistgestreamte Single entstand mit dem Produzenten Duo ZIZ und der Sängerin Paula Hartmann. Mittlerweile wohnt der Düsseldorfer in Köln und veröffentlicht seine Singles auf Labels wie Kontor Records / Playbox Music und Universal Music.

Ben Tenner ist neben seiner Tätigkeit als Musikproduzent auch DJ. Aufgetreten ist er bereits auf Festivals wie dem San Hejmo Festival von den Machern vom Parookaville Festival in Weeze und dem Ferik Festival in Ennepetal.

Diskografie 
Singles
 2018: Risin’ Lights
 2019: All I Really Need
 2019: Nur ein YouTuber (Rokston & Ben Tenner Remix)
 2020: Come and Break (Ben Tenner Remix)
 2021: All I Really Need - Vip
 2021: Feel Good
 2021: By My Side (Ben Tenner Remix)
 2021: Love
 2021: Disaster
 2021: Bad Bitch
 2021: Soul
 2021: Boomerang
 2021: Hit Em’
 2022: Boyfriend
 2023: Get Down

Einzelnachweise 

Geboren 2001
Mann
Musikproduzent
DJ
Deutscher

__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__